Beissel steht für:

 Beissel, veraltet für Beitel, Stemm- oder Schnitzeisen
 Beissel von Gymnich, Adelsgeschlecht, siehe Gymnich (Adelsgeschlecht)

Beissel oder Beißel ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Beissel (* 1929), kanadischer Dichter, Dramatiker, Übersetzer, Literaturkritiker und Herausgeber
 Heribert Beissel (1933–2021), deutscher Dirigent
 Jodokus Beißel († 1514), Jurist und Dichter

 Stephan Beissel (1841–1915), deutscher Kunsthistoriker
 Sandra Beißel (* 1974), deutsche Badmintonspielerin
 Simone Beissel (* 1953), luxemburgische Politikerin

Siehe auch:
 Beisel